Jednostki US Navy o nazwie USS "Macon" pochodzącej od miasta Macon:
 Pierwszy "Macon" (ZRS-5) był statkiem powietrznym - sterowcem, który był w służbie w latach 1933-1935.
 Drugi "Macon" (CA-132) był okrętem - krążownikiem typu Baltimore, który był w służbie w latach 1945-1960.

Macon